

Persone
 Andrea Cioffi (1962) – politico italiano
 Charles Cioffi, conosciuto anche come Charles M. Cioffi (1935) – attore statunitense
 Gabriele Cioffi (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Cioffi (1901-1976) – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Halle Cioffi (1969) – ex tennista statunitense di origini italiane
 Maria Grazia Cioffi (1989) – rugbista a 15 e allenatrice di rugby a 15 italiana
 Massimo Cioffi (1997) – rugbista a 15 italiano
 Salvatore Cioffi (1897-1966) – monaco buddhista italiano naturalizzato statunitense
 Sandra Cioffi (1944) – politica italiana

Altro
 13848 Cioffi – asteroide della fascia principale
 Palazzo Cioffi – palazzo di Napoli
 Cappella di Santa Lucia (Vico Equense) – della famiglia Cioffi, nel casale di Massaquano.